Nazwa dwóch różnych instrumentów muzycznych:
 Dulcimer (cymbały górskie lub cymbały appalaskie) – rodzaj progowego instrumentu strunowego (szarpanego), zazwyczaj o trzech lub czterech strunach. Instrument ten pochodzi z Wysp Brytyjskich, jego pierwowzorem była prawdopodobnie cytra.

 Dulcimer (dulcimer młoteczkowy) – inna nazwa cymbałów, używana w Polsce często jako określenie cymbałów średniowiecznych.

Przypisy

Bibliografia